Miercurea se poate referi la:

 Localități din România
Miercurea Ciuc - municipiu din județul Harghita
Miercurea Nirajului - oraș din județul Mureș
Miercurea Sibiului - oraș din județul Sibiu